Al Doilea Imperiu Bulgar este denumirea bulgară și prin urmare internațională a Țaratului Vlaho-Bulgar multietnic, înființat în sec. XII prin răscoalele vlahe împotriva stăpânirii bizantine, dar considerat retrospectiv ca un stat național bulgăresc în sensul modern al cuvintelor. Acest stat se întindea pe ambele maluri ale Dunării de Jos pe teritorii aparținând astăzi statelor moderne Bulgaria, Grecia de nord, Republica Macedonia, România și Serbia orientală (cf. John Van Antwerpen Fine, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century, University of Michigan Press, 1994 p.12). Și „Primul imperiu bulgar” avusese, din sec. VIII până în sec. XI, aproximativ aceiași întindere de altfel evolutivă, și este de asemenea o denumire internațională obișnuită, dar improprie, devreme ce adevăratul Prim imperiu bulgar din sec. VII și VIII se afla în nordul mării Negre, statul denumit internațional „Primul imperiu bulgar” fiind de fapt al doilea (cf. Old Great Bulgaria — fapte și surse și Tertulian ).